Николай Андреевич Буцковский (1811 г., Санкт-Петербург — 25 сентября 1873) — русский правовед, тайный советник, сенатор, один из отцов судебной реформы Александра II. Брат генералов Александра и Михаила Буцковских.

Биография из РБС 
После первоначального домашнего образования, Буцковский в 1828 г. определился на службу в кондукторскую роту Главного инженерного училища. В 1831 г. он выдержал первый офицерский экзамен, а в 1833 г., окончив полный курс наук в офицерских классах инженерного училища, поступил на службу в Петербургскую инженерную команду.

В период с 1836 по 1839 г. он служил надзирателем в Гатчинском воспитательном доме (впоследствии Сиротский институт), а также преподавал в этом заведении математику и бухгалтерию.

С декабря 1839 г. Буцковский перешел в судебное ведомство, в котором и оставался до самой смерти. Начал он здесь службу канцелярским чиновником без жалованья. Лишенный специального юридического образования, он решил восполнить этот пробел, дать себе теоретическую подготовку к более широкой деятельности на юридическом поприще, и с этою целью усердно принялся за изучение французской, а отчасти немецкой и английской юридической литературы. В течение девяти лет он достиг должности начальника отделения. Это постоянное общение с наукою уберегло Буцковского от обычной канцелярской рутины.

В 1849 г. Буцковский перешел за обер-прокурорский стол одного из департаментов Сената и, пользуясь представившеюся ему возможностью, хорошо изучил уголовную практику. С 1851 по 1853 г. он занимал должность вице-директора департамента министерства юстиции. В 1853 г. он был переведен в Москву, на должность обер-прокурора, сначала 6-го и 7-го департаментов, а позже — общего собрания московских департаментов Сената.

1 июля 1857 года произведен в действительные статские советники.

С возникновением работ по подготовке судебной реформы, Буцковский в 1861 г. был прикомандирован к государственной канцелярии «для производства работ по преобразованию судебной части»; в то же время он был назначен участвовать в комитете, при II Отделении Собственной Е. И. В. Канцелярии, для обсуждения вопроса об отмене телесных наказаний. Деятельность Буцковского в комиссии, которая составляла проект судебных уставов, была весьма обширна. В качестве председателя уголовного отделения, он участвовал в редактировании текста статей устава, а также в составлении пространной объяснительной записки к нему. Особенно горячо отстаивал Буцковский суд присяжных. Записка его «Об основных началах уголовного судопроизводства», излагая сущность суда присяжных, в то же время доказывает не только возможность, но и необходимость введения его в России.

В 1864 г. Буцковский был командирован за границу для ознакомления с тамошним судоустройством. По возвращении из этой поездки, Буцковский, в феврале 1865 г., был назначен в учрежденную под председательством статс-секретаря В. П. Буткова комиссию для составления проекта законоположений о введении в действие судебных уставов. Наряду с участием в этой комиссии, Буцковский с 1 января 1865 г. присутствовал в Правительствующем Сенате, сначала в 5-м департаменте, а с 1 января 1866 г. в уголовном кассационном. Здесь он немало содействовал упрочению в судебной практике начал, внесенных в неё новыми уставами.

При обширности и разнообразии своей практической деятельности, Буцковский находил время и для научно-литературных работ по своей специальности, занимающих видное место в русской юридической литературе. Незадолго до своей смерти Буцковский приготовил к печати сборник своих статей, напечатанных раньше в разных изданиях; сборник этот вышел в свет лишь после его смерти. Труды Буцковского имели особое значение: принадлежа перу главного редактора Устава уголовного судопроизводства, они давали точку опоры для верного распознания как смысла отдельных статей законов и целых институтов, так и системы их. Являясь в настоящее время в некоторых отношениях устарелыми, они, однако, не потеряли своего значения, — не только исторического, но и практического, так как разрешают многие современные вопросы юридической практики. Своё состояние, достигавшее суммы 50000 руб., Буцковский завещал обратить в фонд для первоначального пособия тем оправданным по суду, невинность которых окажется очевидной, а также тем осужденным, которые совершили преступление по несчастному для них стечению обстоятельств и, при оказанной своевременно помощи, могут получить возможность снова обратиться к честной жизни. Таким образом, Буцковский первый в России выдвинул на сцену вопрос о вознаграждении безвинно привлеченных к суду.

Награды 
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1859)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1861)

Сочинения 
 «О приговорах по уголовным делам, решаемым с участием присяжных заседателей» (1866)
 «Очерк кассационного порядка отмены решений по судебным уставам 20 ноября 1864 г.» (два издания в один год)
 «О деятельности прокурорского надзора» (1867)
 «Основание кассационной практики по вопросам преюдициальным (предсудимым)» (1872).
 «Возобновление дела, по которому приговор не вошел в силу» («Судебный Вестник» 1866 г., № 83)
 «О постановке вопросов присяжным» (Там же, 1867 г., № 78)
 «Действующий закон о самоуправстве и насилии» («Журнал Гражданского и Уголовного Права» 1873 г., № 1)
 «О возбуждении уголовного преследования по гражданским сделкам» (Там же, 1873 г., № 3)
 Сборник статей «Очерки судебных порядков по уставам 20 ноября 1864 г.» (СПб., 1874 г.)

Примечания

Литература 
 

Правоведы Российской империи
Персоналии:Санкт-Петербург
Выпускники Николаевского инженерного училища
Сенаторы Российской империи
Похороненные в Павловске